De Rally van Corsica 1976, officieel 20ème Tour de Corse, was de 20ste editie van de Rally van Corsica en de negende ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1976. Het was de 40ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproef winnaars

Overzicht

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Cors
Rally van Corsica